41-й Чемпионат мира по стрельбе из лука прошёл в Пекине (Китай) в сентябре 2001 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

2001 год в Китае
Чемпионаты мира в Китае
Сентябрь 2001 года
Международные соревнования по стрельбе из лука в Китае
Международные спортивные соревнования в Пекине